Павли́на ( — принадлежащая Павлу) — женское имя, производное от мужского православного имени .

Имя Павлина произошло от римского родового имени Paulinus, изначально происходящего от когномена Paulus. Имя Павлина — это женская форма мужского имени Павлин, а также русифицированный вариант европейского имени Паулина. Поэтому перевод имени Павлина звучит как «маленькая», «скромная».

Именины (Католические): 10 октября.

Известные носители имени 
 Игуменья Павлина (в миру Пелагия Ефимовна Овсянникова, 1813—1877) — игуменья Белёвского Крестовоздвиженского женского монастыря РПЦ.
 Лолия Павлина (ум. 49) — третья жена Калигулы
 Помпея Павлина (25—68) — супруга Сенеки Младшего
 Павлина Римская (ум. ок. 302) — мученица Римская.

См. также 
 
 Павла
 
 Полина

Ссылки 
 Значение имени Павлина 

Женские имена
Русские женские имена
Страницы значений:Тёзки
Имена латинского происхождения